Robert I Wspaniały
 Robert Diabeł – opera Giacomo Meyerbeera